Mark Williams (acteur), een Brits acteur
Mark Williams (beachvolleyballer), een Australische beachvolleyballer
Mark Williams (snookerspeler), een Britse snookerspeler
Mark Williams (Zuid-Afrikaans voetballer) (1966), een Zuid-Afrikaans voetballer
Mark Williams (Noord-Iers voetballer) (1970), een Noord-Iers voetballer
Mark Williams (filmproducent), een filmproducent en regisseur
Mark Williams (golfer), een Zuid-Afrikaanse golfer
J. Mark G. Williams, een van de grondleggers van MBCT, professor te Oxford